Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Silvija Talaja che ha battuto in finale Rita Kuti Kis 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Elena Lichovceva (primo turno)
 Nathalie Dechy (semifinali)

 Dominique Van Roost (primo turno)
 Silvija Talaja (campionessa)
 Anne-Gaëlle Sidot (secondo turno)
 Anne Kremer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2000